Појам Витби може да се односи на:
 Витби (Јоркшир)
 Витби (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио